Les codes juridiques syriens comprennent :
 le Code civil syrien ;
 le Code pénal syrien ;
 le Code pénal économique syrien ;
 le Code de procédure civile syrien ;
 le Code de procédure pénale syrien ;
 le Code de commerce syrien.